Дмитрий Вишневецкий: Вишневецкий, Дмитрий Ежи (1631—1682) — великий и польный коронный гетман, политический деятель Речи Посполитой во времена правления Михаила Корибута Вишневецкого и Яна Собеского.
 Вишневецкий, Дмитрий Иванович (1516—1563) — князь из рода Вишневецких, православный магнат, первый запорожский атаман.